Gaetano Di Marino (1922-2011) – politico italiano
 Paola Di Marino (1994) – calciatrice italiana
 Stefano Di Marino (1961-2021) – scrittore e traduttore italiano